Parapegomyia är ett släkte av tvåvingar. Parapegomyia ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomsterflugor
Parapegomyia